Amager Strand – spiaggia di Copenaghen
 Amager Strand – stazione della metropolitana di Copenaghen